Апатити () — місто в Російській Федерації, адміністративний центр міського округу Апатити Мурманської області.

Населення

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Гусєв Максим Євгенович (* 1983) — російський хокеїст.

Примітки 

Міста Мурманської області
Міста Росії